Bonfinense – abitanti di Bonfim (Minas Gerais)
Bonfinense – abitanti di Bonfim (Roraima)
Bonfinense – abitanti di Bonfim do Piauí
Bonfinense – abitanti di Senhor do Bonfim
Bonfinense – abitanti di São José do Bonfim